

Mineralogia 
 Hbl – abbreviazione di orneblenda

Note